Bührlen ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Ludwig Bührlen (1777–1850), deutscher Schriftsteller 
 Johann Baptist Bührlen (1783–1849), deutscher Geometer und Maler
 Josef Richard Bührlen (1847–1927), deutscher Heimatforscher 
 Reinhold Bührlen (1905–nach 1980), deutscher Heimatforscher